Термин Пласибо има више значења.

 Плацебо ефекат, третман без терапеутске вредности који се даје као да је лек, било током медицинског третмана или у клиничким испитивањима
 Пласибо (бенд), британски алтернативни рок састав